

События 
 16 апреля — сражение при Каллодене, последнее полевое сражение на территории острова Великобритания, положившее конец Второму якобитскому восстанию.
 2 июня — заключён оборонительный союз России и Австрии.
 11 октября — армия маршала Франции Морица Саксонского разбила австрийскую армию при Року, обеспечив Франции контроль над Австрийскими Нидерландами.
 1746—1766 — Король Дании и Норвегии Фредерик V.
 1746—1759 — Король Испании Фердинанд VI.
 Австрийское войско вступило в Геную. Австрийцы обложили город огромной контрибуцией, грабили горожан. Народное восстание в Генуе против австрийцев («восстание Балилы»). На шестой день кровопролитных боёв австрийцы изгнаны из Генуи. Неудача осады города. Народное правительство добровольно уступило место дожу и патрицианскому сенату.
 Мир Ирана с Турцией, повторявший условия договора 1639 года.
 Лето — Крупное восстание в Систане. Племянник Надира Али-Кули-хан, направленный на подавление мятежа, присоединился к восставшим. Надир двинулся в Систан.
 Дюпле с помощью французского флота захватил Мадрас.

Вымышленные события 
 В этом году происходят события романа Остров сокровищ.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1746 году
 25 января — графиня де Жанлис, французская писательница (ум. 1830).
 4 февраля — Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши (ум. 1817).
 30 марта — Франсиско Гойя, испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма (ум. 1828).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1746 году
 28 июля — Джон Питер Зенгер, американский журналист немецкого происхождения, издатель и главный редактор New York Weekly Journal (род. 1697).

См. также

Примечания